X-33 — прототип одноступенчатого многоразового аэрокосмического корабля, строившийся по контракту NASA фирмой Lockheed Martin в рамках программы VentureStar.
Работы по программе велись с 1995 по 2001 год. В рамках этой программы предполагалось разработать и испытать гиперзвуковую модель будущей одноступенчатой системы, а в дальнейшем — создать полноценную транспортную систему на основе данной технической концепции.

Программа создания 
О выборе головного разработчика экспериментального аппарата X-33 было объявлено в июле 1996 года, вице-президентом США. Стоимость заключенного контракта составила 1 млрд долларов США. Подрядчиком NASA стало опытно-конструкторское подразделение «Сканк Уоркс» корпорации «Локхид-Мартин». Она выиграла подряд на создание принципиально нового космического «шатла» получившего название «Венчур Стар». Впоследствии был испытан его усовершенствованный образец, получивший название «Х-33». Первые демонстрационные полёты аппарата X-33 намечалось выполнить в 2000 году, а ввод в эксплуатацию, в случае успешных испытаний, на 2005 год.

Разработчик системы теплозащиты — фирма «Рох». Квалификационные испытания металлической теплозащиты были выполнены осенью 1998 года в центре Лэнгли.

Строительство стартового комплекса (СК), осуществлявшееся корпорацией «Свердрап», завершено в марте 1999 года на территории зоны Хейстак Бьют авиабазы ВВС Эдвардс в штате Калифорния. Стоимость контракта — 32 млн долларов, площадь СК — 12 га.

Разработки велись под флагом снижения затрат на выведение в космос полезного груза в десять раз, с нынешних 20 тыс. долл. за килограмм к двум с небольшим тысячам. Программа, однако, была закрыта в 2001 году, постройка экспериментального прототипа не была завершена.

Технические характеристики 

Два двигателя принципиально новой конструкции типа «линейный аэроспайк» () позволяли бы «Х-33» превысить скорость звука в 15 раз.
 Стартовая масса: 131 т
 Сухая масса конструкции: 33 т
 Длина: 20,7 м
 Поперечный размер: 23,1 м
 Двигатели: 2 × ЖРД Rocketdyne J-2S-LA типа «линейный аэроспайк»
 Тяга — по 93 тс
 Горючее — жидкий водород
 Окислитель — жидкий кислород
 Отсек полезного груза:
 Длина — 3 м
 Диаметр — 1,5 м

См. также 
 Клиновоздушный двигатель
 X-30
 Ту-2000

Литература 
 
Ден Браун. Ангелы и демоны

Космические программы
Экспериментальные самолёты США
Проекты НАСА
Космические самолёты
Летательные аппараты с несущим корпусом
X-33